Mihail Vasziljevics Lomonoszov, orosz fizikus, kémikus, prózaíró, költő
 Lomonoszov, M. V. Lomonoszovról elnevezett, Szentpétervárhoz tartozó város Oroszországban